Apache Kafka es un servei de missatgeria utilitzat habitualment en arquitectures de microserveis per comunicar i guardar els missatges entre aplicacions amb un alt nivell d'optimitzacio per la persistencia en disc. Té una molt elevada fiabilitat precisament per la bona recuperació de la informació dreçada en disc si les aplicacions deixen de funcionar sobtadament i s'han de recuperar els missatges no processats.

https://kafka.apache.org/